Gélin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gélin (1921–2002), französischer Schauspieler
 Nicolas Gélin (1726–nach 1780), französischer Opernsänger (Bass)